Coles Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coles Mountain (Virginia)	
 Coles Mountain (West Virginia)